Treba fou una ciutat del Latium a la Vall de l'Anio, uns 15 km més amunt de Subiaco. Plini i Ptolemeu l'esmenten com a Treba, però Frontinus l'esmenta com a Treba Augusta. Va ser municipi durant l'imperi, però sempre de poca importància. El seu nom modern és Trevi.

Ciutats del Laci